CSR může být:
 Společenská odpovědnost firem – (ang. Corporate Social Responsibility)
 Požadavek na podpisový certifikát – (ang. Certificate signing request)
 ContiSupportRing – zlepšení ve formě kroužku z nerezové oceli zajišťující mobilitu vozidla v případě defektu
 Válečná stresová reakce – (ang. Combat stress reaction)
 Československá republika – (ang. Czechoslovak Republic)